Division III i fotboll 1972 var 1972 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1973. Lag 11-12 i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

Mellersta Norrland

Södra Norrland

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydöstra Götaland

Sydvästra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

Grupp 1

Ope IF och IK Brage uppflyttas till division II 1973

Grupp 2

Degerfors IF och Grimsås IF uppflyttas till division II 1973

Grupp 3

IFK Kristianstad och Västra Frölunda IF uppflyttas till division II 1973

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning

Fotboll i Sverige 1972
1972
Fotbollssäsongen 1972